Goianápolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Goianápolis (ort), Goiás, 
 Goianápolis (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar